La realtà – singolo di Anansi del 2011
 La realtà – singolo di Babaman del 2012